Ше́нкман — еврейская фамилия. Известные носители:

 Шенкман, Адам (род. 1964) — американский режиссёр, продюсер, актёр, танцор, хореограф и телевизионный судья.
 Шенкман, Бен (род. 1968) — американский актёр. 
 Шенкман, Борис Стивович (род. 1957) — российский физиолог, доктор биологических наук, сын С. Б. Шенкмана.
 Шенкман, Мордух Борисович (1899—1942) — директор Воронежского авиационного завода № 18, руководил созданием самолёта Ил-2.
 Шенкман, Стив Борисович (1933—2001) — советский и российский спортивный журналист, пропагандист здорового образа жизни.
 Шенкман, Эдгар (1908—1993) — американский дирижёр и музыкальный педагог.
 Шенкман, Ян Стивович (род. 1973) — журналист, прозаик и поэт.

См. также 
 Шейнкман